Абилин () — водохранилище в южной части США. Располагается на территории округа Тейлор в центральной части штата Техас.

Площадь — 2,38 км². Длина около 4 км. Максимальная глубина — 7,5 м.

Образовано в 1921 году на реке Элм-Крик, притоке реки Бразос, при строительстве плотины для водоснабжения города Абилин. Находится в парке Абилин. Рыболовство: сомы, окуни и др..

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Мексиканского залива
Водохранилища Техаса
Тейлор (округ, Техас)